Il singolare del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Magdalena Maleeva 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Kim Clijsters (campionessa)'
 Magdalena Maleeva (finale)
 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Nathalie Dechy (primo turno)

 Lisa Raymond (secondo turno)
 Anne Kremer (secondo turno)
 Elena Bovina (quarti di finale)
 Janette Husárová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2002